

Patronyme 

 Agnes Giebel (1921–2017), une soprano allemande;
 Karine Giebel (* 1971), un auteur français de romans policiers;

Toponyme
 Giebel est une zone non incorporée de l'arrondissement de Gifhorn du Land de Basse-Saxe en Allemagne.
 Giebel, un sommet des Alpes bavaroises.

Patronyme allemand
Homonymie de toponyme